Cet article présente la liste des personnages du manga Prince du tennis.

Joueurs du club Seigaku et personnages principaux 
 Ryōma Echizen
 Kunimitsu Tezuka
 Oishi Shuishiro
 Shūsuke Fuji
 Eiji Kikumaru
 Sadaharu Inui
 Takashi Kawamura
 Takeshi Momoshiro
 Kaoru Kaidō
 Sumire Ryūzaki

Personnages secondaires

Club de Hyoutei Gakuen 
Ce club dispose d'infrastructures considérables et a 200 licenciés. On le considère comme le meilleur club de Tokyo. Il est dirigé par M. Sakaki, également professeur de musique qui a instauré une règle très difficile : tout titulaire qui perd un match perd aussi sa place dans l'équipe. Bien qu'éliminés au premier tour du tournoi du Kanto, ils sont repêchés pour les nationales au titre de club organisateur. Ils sont éliminés en quart de finale par Seigaku.

 Atobe Keigo  Capitaine de l'équipe. Issu d'une famille richissime, il en tient un tempérament assez snob. Il a un penchant très prononcé pour la mise en scène et un charisme difficilement égalable (il est capable de faire taire une foule entière sur un simple claquement de doigts). Il dispose de plusieurs techniques spéciales nommés après des personnages ou des termes d'Opéra. Son principal point fort reste le « insight » : il est en mesure de voir tous les angles morts de son adversaire, déterminer son niveau de fatigue et même l'intensité des blessures adverses. À noter également que le Muga no Kyouchi est inefficace contre lui car il peut lui-même copier des techniques adverses par mimétisme sans même y recourir. Il garde en toutes circonstances un air très sûr de lui et faussement arrogant, il en joue d'ailleurs beaucoup pour masquer ses véritables intentions (il a notamment volontairement provoqué et poussé Echizen dans ses derniers retranchements lors d'un entrainement sur la demande de Tezuka). Il est considéré comme un des meilleurs joueurs du Japon : il a battu un Tezuka alors blessé en fin de match, joue à force égale avec Sanada et n'a perdu contre Echizen que sur un tie-break de 137 points.
 Dans Shin Prince of tennis, il entame une rivalité avec le lycéen Irie, qui pratique un tennis similaire au sien mais bien plus abouti. Il l'affronte lors d'un match décisif et perd pied face à lui. Cependant, auréolé du statut de pilier des collégiens à la suite du retrait de Tezuka et ne voulant à aucun prix décevoir ses coéquipiers, il développe considérablement son insight et parvient à faire jeu égal avec Irie malgré une blessure à la cheville. Après un tie-break interminable, il glisse et se cogne contre le muret de fond de court. Irie simule alors une blessure pour lui accorder le match nul. Il est par la suite nommé capitaine de l'équipe des collégiens affiliée aux U17.

 Mukahi Gakuto  l'expert du Moonsault, il est agile, souple mais un peu naïf sur les bords et peut se comporter comme un vrai gamin. Tout comme les autres membres du Hyoutei, il adule son capitaine Atobe et a horreur des grenouilles. Il a les cheveux rouges et longs. Il fait un énorme complexe de supériorité et s'arrange toujours pour finir ses matchs rapidement et de façon spectaculaire. En conséquence, il ne prend pas garde à son endurance et finit épuisé à chaque fois qu'il sous estime ses adversaires.

 Ootori Choutarou  le partenaire attitré de Shishido, il est naïf et très gentil. Il déteste les disputes, contrairement à Shishido qui s'énerve assez facilement. Il dispose d'un service extrêmement rapide le scud serve le maîtrisant à moitié au début mais finira par le maîtriser complètement. Il a également pour habitude de prononcer avant son service : « I...kyu...nyu...kon » ce qui signifie approximativement « Mon âme est dans cette balle ». Il a les cheveux courts et gris.

 Shishido Ryo  Partenaire de double d'Ootori, il est l'un des trois seuls titulaires fixes de Hyotei à disputer les tournois préfectoraux et de Tokyo. Il arbore à cette époque des cheveux longs et est particulièrement méprisant envers ses adversaires, qu'il prévient systématiquement qu'il les battra en 20 minutes. Il se fait écraser 6-0 par Tachibana de Fudomine au tournoi de Tokyo, ce qui lui fait perdre sa place de titulaire. À la suite de cette défaite, il subit un entraînement terrible et balaie un autre titulaire de Hyotei 6-1. Il se coupe les cheveux devant son entraîneur pour lui prouver sa motivation et réintègre son rang de titulaire. Son caractère change également et il devient très volontaire et guerrier. C'est un joueur de fond de court agressif spécialiste du contre, employant notamment un rising shot (frapper la balle juste après le rebond) et des excellents déplacements latéraux. Lui et Ootori sont les seuls joueurs à n'avoir jamais perdu contre Seigaku en plus d'une confrontation. 

 Oshitari Yuushi  le « génie » de Hyoutei et le joueur  après Atobe avec qui il s'entend très bien, comme Fuji l'est avec Tezuka. Originaire du Kensai, il s'exprime de manière très laconique. C'est un joueur posé et analyste, très défensif. Il avoue porter des lunettes juste pour le style, ayant une vision parfaite. Il est connu pour avoir diverses techniques relativement basique, qu'il énumère à partir des initiales (F&D : Fake and Drop Shot, SSAS : Side Spin Approach Shot, FAS : Flat Approach Shot...), et connaît également Higuma Otoshi.

 Kabaji Munehiro  Grand et massif, il parle très peu et le plus souvent pour répondre à Atobe à qui il sert de valet. Il est capable d'imiter en tous points le joueur qu'il affronte, avec l'effet pervers que le style de jeu employé par son adversaire ne soit pas adapté à son physique.

 Akutagawa Jiro  Un spécialiste du service volée, il a la particularité de dormir en permanence et de faire l'essentiel de ses matchs dans un état de demi sommeil. Il se réveille et devient euphorique si son adversaire est fort.

 Hiyoshi Wakashi  Le meilleur joueur de  de Hyotei, futur capitaine de l'équipe. Joueur d'apparence très concentrée et obnubilé par le « Gekokyujo » ce qui correspond à la volonté de battre et de prendre la place d'un joueur au-dessus de soi. C'est d'ailleurs pour ce motif qu'il a rejoint Hyotei, en total accord avec la règle d'or de l’entraîneur. Fils d'une famille spécialisée dans les arts martiaux, il a développé un tennis martial (Enbu tennis dans le texte), utilisant des poses et des gestes propres aux arts martiaux.

 Sakaki Sensei  Entraîneur de l'équipe et également entraîneur en chef de l'équipe du Kanto à la suite de l'attaque cardiaque subie par l’entraîneur Ryuzaki. Il est toujours soigné dans sa tenue, parle très peu et dirige ses équipes de façon quasi militaire (Il emploie souvent le terme « Rompez »). Il est cependant réputé pour son sens tactique et son sens de l'observation : il sait parfaitement déceler les points faibles de ses joueurs et de leurs adversaires, ainsi que de les recadrer en fonction.

Club de Fudomine 

Un club réputé au mieux comme médiocre jusque-là, il se révèle après l'arrivée d'un nouveau joueur : Tachibana Kippei qui se dispute avec l’entraîneur et l'équipe en place et créé une structure parallèle avant de réussir à déposer l’entraîneur en place et de cumuler cette casquette avec celle de capitaine. Ils atteignent les nationales où ils sont éliminés en quart de finale par Shitenhoji. À l'exception de leur capitaine, tous les joueurs sont des deuxièmes années.

 Tachibana Kippei  Ex- meilleur joueur de l'île de Kyuushu, il suit son père muté à Tokyo et devient capitaine et entraîneur de l'équipe de Fudomine. Il était jusque là un joueur violent mais décide d'arrêter le tennis après avoir blessé gravement à l'œil son partenaire d'entraînement Chitose. Il reprend du service quand il apprend que son ami peut à nouveau jouer. Sa technique de tennis se base essentiellement sur ses réflexes et des techniques donnant l'impression que la balle se démultiplie (Abare Jishi et Abare Dama). Il maîtrise également le Myoujuu no Aura (Énergie sauvage), une aura qu'il est le seul à maîtriser et qui amplifie ses capacités physiques.

 Ibu Shinji  Personnage énigmatique ayant l'habitude de marmonner ce qui lui passe par la tête. Excellent joueur capable d'effectuer un service kické et employant une technique nommé spot : en alternant les balles montantes et descendantes il effectue une forte pression sur le poignet de l'adversaire qui finit par se contracter, ce qui a pour but d'expédier la balle n'importe où sauf dans le court.

 Kamio Akira  joueur spécialiste du fond de court, extrêmement rapide mais à l'endurance défaillante. Il entretient de bons rapports avec Momoshiro de Seigaku, jouant quelques doubles hors tournoi avec lui occasionnellement mais, ayant un faible pour la sœur de Tachibana, il finit toujours par se fâcher avec lui dès que ce sujet est mis sur la table.

 Tachibana An  Sœur cadette du capitaine, fan numéro 1 de Fudomine et elle-même excellente joueuse de tennis. Elle entretient de bons rapports avec Ryuzaki Sakuno, Momoshiro et Fuji et fait souvent office de liaison entre les équipes de Seigaku et Fudomine. Il semble qu'elle ait un petit faible (réciproque) pour Momoshiro bien que ça ne soit jamais dit clairement.

 Ishida Tetsu  Joueur puissant, il utilise sa force physique pour vaincre son adversaire. Il a copié la technique Hadokyou à son grand frère, Gin. Il n'hésite pas à mettre en péril sa santé en l'employant une seconde fois face à Kawamura, pour faire gagner son équipe pour un point décisif, et ce en dépit des consignes de son capitaine.

Club de Rikkai 

Le champion national de ces 2 dernières années depuis l'arrivée de 3 joueurs majeurs surnommés les 3 empereurs : Yukimura, Sanada et Yanagi. Ils perdent leur titre en finale des nationales contre Seigaku.

 Yukimura Seiichi  Le capitaine de l'équipe est surnommé « l'enfant de Dieu » et est considéré comme le meilleur joueur japonais à l'heure actuelle à égalité avec Tezuka. Au début du manga, il est à l'hôpital et souffre d'une maladie censé le priver à tout jamais du tennis mais finit par guérir. Il ne joue que pour la victoire en utilisant un tennis si effrayant que ses adversaires perdent leurs cinq sens.

 Sanada Genichirou  Vice capitaine et également candidat au titre de meilleur joueur du Japon. Fils d'une famille spécialisée dans l'art du sabre, son tennis applique certains préceptes du Budo, notamment un swing exécuté si rapidement qu'il est invisible à l'œil nul. Le nom de ses techniques s'inspirent d'un passage bien connu du Sun Tzu. Il maîtrise aussi le Muga no Kyōchi.
 Dans Shin Prince of Tennis, il devient le pilier officieux des collégiens perdants. Il fait ensuite équipe avec Akutsu lors de Genius 10. Ce dernier étant son opposé en tout, ne se rejoignant que sur le terrain de l'esprit combatif, chacun des deux compense les faiblesses de son partenaire. 

 Renji Yanagi  Troisième meilleur joueur de l'équipe, il est spécialisé, à l'instar d'Inui dont il est l'ex-partenaire de double, dans le data tennis.

 Kirihara Akaya  Joueur de deuxième année considéré comme un surdoué (Les titulaires de Rikkai sont toujours des , à l'exception des 3 empereurs), capable notamment de se réceptionner sur un pied comme Echizen. Il souffre de dédoublement de la personnalité : quand il se trouve face à un joueur trop fort pour lui ou qu'on l'a vexé, ses yeux deviennent rouges et il devient violent. Il emploie alors des techniques ayant pour but de blesser son adversaire. 

 Yagyuu Hiroshi  Surnommé le gentleman et à l'origine joueur de golf, il est recruté par Niou pour en faire son partenaire de double. Il est calme et posé, assez sympathique. Il utilise une technique appelée le laser beam : un coup droit extrêmement rapide, quasiment impossible à arrêter. Il ressemble beaucoup à Kaido (avec des lunettes et des cheveux mauves), ce qui leur permettra d'abuser une équipe concurrente pour le championnat national en leur donnant de fausses informations lors d'un double improvisé.

 Niou Masaharu  surnommé l'illusionniste. Il a la particularité de déceler tous les tics de ses adversaires et de leur jouer des mauvais tours. Il cache ainsi une balle fulgurante qui manque d'assommer Kikumaru (et s'en moque en utilisant ses phrases fétiches) ou renverse du faux sang pour faire croire qu'il est blessé. Son piège le plus sérieux consista à interpréter son partenaire Yagyuu face à Oishi et Kikumaru pendant la première partie du match.
Ses réelles compétences n'apparaissent que tardivement : il peut donner l'illusion qu'il est un autre joueur en copiant toutes les mimiques, coups et expressions phares de celui qu'il copie. C'est ainsi qu'il permet à Fuji de jouer « contre » Tezuka ou d'avoir sa revanche contre Shiraishi, ou d'accompagner Atobe en double sous la forme de Tezuka ou de Kabaji.

 Marui Bunta  Spécialiste de la volée (Jiro de Hyotei est son plus grand fan), reconnaissable à ses cheveux rouges et sa particularité de mâcher un chewing-gum en permanence. Il est très provocateur et fait souvent des bulles après un bon mot. Il est hypoglycémique, ce qui l'a longtemps gêné dans son tennis étant incapable de tenir physiquement un match entier malgré l'entraînement rigoureux qu'il s'est imposé. Il comble ses carences en avalant avant chaque match des gâteaux faits spécialement pour lui à très haute teneur en glucose. Il possède plusieurs coups spéciaux, qu'il surnomme « Miracles » comme celui de faire glisser la balle le long du filet, ou de le faire rebondir sur le poteau qui tient le filet.

 Jackal Kuwahara  Spécialiste de la défense du fond de court. Il a grandi au Brésil et se rase le crâne avant chaque match en l'honneur d'un de ses entraîneurs qui l'a toujours soutenu alors qu'il n'était qu'un joueur banal. Il possède une endurance hors-norme (il est surnommé « L'homme aux quatre poumons ») et de ce fait est directement le rival de Kaido. Il peut retourner n'importe quel coup du fond de court et le renvoyer tel quel (y compris le boomerang snake de Kaido, ce qui aura le don de déstabiliser ce dernier).

Club de Rokkaku 

Meilleur club de Chiba, ce club est presque toujours qualifié en nationale depuis des décennies. Ce club entretient d'ailleurs de très bons rapports avec l'équipe de Seigaku. Il est dirigé par des décennies par un vieil homme surnommé Oji (le vieux) qui a la particularité de fabriquer des raquettes en bois spéciales utilisées par tous ses joueurs. Ce club a une ambiance très bon enfant et vit au gré des facéties de l'entraîneur, comme nommer une première année capitaine de l'équipe, ce rôle ne servant strictement rien à chez eux (les joueurs s'auto-disciplinent eux-mêmes). Ils sont éliminés au premier tour des nationales par Higa.

 Oji  l'éternel entraîneur de l'équipe. Il a l'allure du vieillard japonais type avec des gestes mal assurés, les yeux presque toujours fermés et une très longue barbe se terminant par une pointe. Il s'assoit également en tailleur sur le banc des entraîneurs lors des matchs. Ancien artisan en bois, il fabrique toutes les raquettes de ses joueurs et a également bâti un parc d'attraction juste à côté des courts. Ceci permettant de faire découvrir aux enfants le tennis et d'assurer au club de nombreuses recrues chaque année. Il a un coup d'œil et une culture redoutable, il ne parle que pour faire part d'un détail que lui seul a remarqué.

 Aoi Kentaro  Joueur de 1 année et capitaine de l'équipe (bien que ce rôle ne soit que symbolique dans ce club). Il emploie une raquette avec un cadre en bois et un cordage de forme hexagonale. Dans le manga, il a la particularité de laisser toujours filer les 4 premiers jeux du match pour remonter ensuite sous le stress. Il est très jovial, parle beaucoup et très fort et un amour du tennis difficilement égalable.

 Saeki Kojiro  Vice capitaine de l'équipe. Ami d'enfance et rival de Fuji à la même période (ils s'appellent cependant par leur nom de famille ce qui dénote qu'ils n'étaient pas si proches). Il se distingue par son aptitude à déterminer les mouvements des joueurs en observant comment leurs muscles bougent.

 Amane Hikaru  Surnommé David. Joueur à l'apparence très sérieuse qui n'ouvre la bouche que pour faire des jeux de mots généralement mauvais et qui lui vaut un coup de pied par son partenaire de double presque inévitablement. Il emploie une raquette très longue (la plus grande longueur que le règlement permet) qui lui permet de couvrir une très grande zone au filet ainsi que d'amortir facilement des coups très puissants.

 Kurobane Harukaze  Partenaire de double de David, il a des dispositions particulières pour renvoyer les coups les plus puissants.

 Itsuki Marehiko  Joueur fantasque, posant systématiquement des questions sur tout et n'importe quoi et expirant par le nez comme un buffle. Joueur de fond de court, son point fort consiste à relancer aisément des balles très basses. Il dispose également d'une frappe à plat qui annihile la rotation de la balle.

Club de Shitenhōji 

Meilleur club d'Osaka, demi-finaliste des nationales un an avant l'histoire, ils disposent de plusieurs joueurs de grand talent et partagent un point commun avec Seigaku : une  d'exception. Ils sont éliminés en demi-finale des nationales par Seigaku.

 Shiraishi Kuranosuke  Capitaine de l'équipe, surnommé « la Bible ». Il a poussé les fondamentaux du tennis à leur paroxysme : bien qu'il n'emploie aucune technique particulière, il est capable de varier son jeu en permanence, ne fait aucun mouvement inutile et étudie sérieusement les techniques de ses adversaires. Il se fait donc rarement surprendre. Il emploie en permanence le terme « Ecstasy ». Il est le seul joueur hors Seigaku à avoir battu Fuji en simple.

 Tooyama Kintaro  Prodige de , ayant un caractère radicalement opposé à Echizen : il est jovial, totalement naïf et surexcité en permanence. Il a l'allure d'un enfant sauvage et a des capacités physiques prodigieuses. Sa technique de tennis met en valeur ses capacités physiques : des coups puissants régulièrement exécutés en l'air. Il deviendra le rival attitré d'Echizen au Japon. Il a la particularité d'avoir été introduit dans le manga par des chapitres qui lui ont été spécialement dédiés.

 Oshitari Kenya  Joueur à la rapidité fulgurante, dépassant même celle de Kamio de Fudomine. Il est le cousin du joueur de Hyotei Oshitari Yuushi.

 Ishida Gin  Joueur massif au crâne rasé et à l'allure de samouraï avec un sens de l'honneur très prononcé. Il est le frère aîné d'Ishida de Fudomine. Il a un jeu principalement basé sur la force, étant capable d'exécuter le Hadouukyou à volonté et disposant de 108 niveaux de puissance différents (en référence aux 108 maux de l'humanité libérés par Pandore dans la mythologie grecque).

 Chitose Senri  Ex meilleur joueur de Kyuushu et ex meilleur ami de Tachibana qui est aussi son rival de toujours. Blessé à l'œil par celui-ci lors d'un entraînement, il arrive néanmoins à revenir sur les courts. Capable d'exécuter le Muga No Kyouchi, il dispose également d'une technique nommée Saikikanpatsu, considérée comme une des portes allant au-delà du Muga No Kyouchi : elle lui permet de prédire le nombre exact d'échanges pour remporter le point avant même que le service soit effectué.

 Koharu Konjiki  Génie disposant d'un QI de 200. Il emploie également le data tennis avec une précision plus grande que celle d'Inui. Il emploie de surcroît diverses pitreries dans ses matchs (des perruques ou des blagues) au moment le plus opportun pour déconcentrer ses adversaires. Homosexuel, il est en couple avec son partenaire de double Hitoji mais a tendance à craquer très facilement pour des joueurs virils comme Kaido qu'il surnomme Bandana-Kun. Il crie « Love » à chaque fois qu'il tape dans une balle.

 Hitoji Yuuji  Petit ami et partenaire de double de Koharu, il est également très jaloux de celui-ci. Il l'assiste dans ses pitreries, porte un masque pour jouer et dispose de la faculté d'imiter parfaitement la voix et les intonations d'une personne et s'en sert pour déstabiliser l'équipe adverse.

 Zaizen Hikaru  Calme et sérieux, le jeunot du groupe après Kintarô a eu du mal à se faire à l'école dans laquelle il s'est retrouvé. Ne rigolant pas autant que ses compagnons face au blague stupide de leur capitaine... Arrogant il sait néanmoins faire preuve de respect envers ses aînés.

Club de Josei Shonan 

Apparaît dans le Manga comme ayant perdu contre Midoriyama en second tour des régionaux, mais est essentiellement développé dans l'animé, remplaçant Midoriyama comme adversaire de Seigaku au  Tour du tournoi du Kanto. Ce club dispose de moyens considérables et applique un principe d'entraînement nommé « coordination », censé trouver le parfait équilibre musculaire, physique et technique chez ses joueurs. Ils sont éliminés en quart de finale du tournoi du Kanto par Seigaku.

 Hanamura Aoi  Jeune femme très séduisante entraîneuse de l'équipe. Elle est très appliquée dans son travail et a une confiance absolue en sa méthode. Elle appelle ses titulaires ses « chefs-d'œuvre », lesquels sont fiers d'être comparés à des œuvres d'art. Elle essaiera également de recruter d'autres joueurs pour les « parfaire », notamment Echizen qui déclinera sa demande en lui répondant qu'un chef-d'œuvre n'évolue plus.

 Kajimoto Takahisa  Capitaine de l'équipe. Jeune homme très sérieux et sympathique, c'est un excellent tacticien et il dispose d'un contrôle parfait de ses muscles. Celui lui permet notamment d'exécuter un service tout en étant totalement cambré, le résultat étant un service plus rapide que celui d'Ootori.

 Shinjo Reiji  « L'œuvre maîtresse » d'Hanamura selon ses propres termes. Joueur d'apparence très calme utilisant une technique nommée « mirage » : il est en mesure d'expédier des coups à des intensités et des effets différents tout en gardant le même geste, déroutant ses adversaires. Il cache cependant une grande violence matérialisée par le « Deep Impulse », technique utilisable en service comme en échange, qui n'a que pour seul et unique but de blesser l'adversaire.

 Wakato Hiroshi  Joueur charmant, jovial et provocateur. Il a l'air assez fainéant mais ce n'est qu'une façade : c'est un acharné de l'entraînement et il déteste qu'on le regarde quand il le fait (il finit régulièrement ses entraînements les mains en sang). Il a une très forte popularité chez les filles de son collège. Utilise une technique nommée « caméléon » : il en devient capable d'adopter le style de jeu de n'importe quel joueur connu.

 Tanaka Youhei et Kouhei  Deux jumeaux formant la seconde équipe de double. Le premier dispose d'une ouïe sur-développée, le second d'une vue hors norme. À eux deux ils sont donc capables de deviner où et comment la balle va retomber à l'instant même où elle est frappée par la raquette de l'adversaire.

 Kiriyama Daichi et Ooto Shun  Le premier est un joueur très grand et musclé comme un boxeur poids lourd, doté d'un excellent jeu à la volée. Il est néanmoins en délicatesse face à des coups très lents qu'il réexpédie systématiquement en dehors du court, renvoyant trop fort et incapable de se contrôler. Le second est très petit (encore plus qu'Echizen), vif et doté d'une très grande détente. Il peut également sauter sur les épaules de son partenaire et relancer les balles très hautes de l'adversaire.

Club de Yamabuki 

Ce club est éliminé en huitième de finale des nationales. Leur tactique repose sur deux paires de double de niveau national et un joueur de simple d'exception placé en Simple . 

 Banda  Entraîneur de l'équipe de Yamabuki et âme damnée de l’entraîneur Ryuzaki. Il affiche un sourire constant dont il se sert pour masquer ses redoutables talents de tacticien. Il n'entraîne pas seulement ses joueurs au tennis, il leur apprend également à déstabiliser ses adversaires, afin de les frapper là où cela fait le plus mal.

 Kiyosomi « Lucky » Sengoku  surnommé « Lucky » par ses proches à cause de sa chance insolente, il n'en est pas moins un excellent joueur, redouté également par Tezuka qui l'a rencontré au All-Stars. Il est déçu de ne pouvoir affronter Echizen, qu'il a rencontré à Seigaku alors qu'il a perdu son chemin, mais trouvera en Momoshiro un adversaire redoutable.

 Akutsu Jin  joueur malveillant à l'apparence blanchâtre (peut-être albinos), il est extrêmement violent et ne désire qu'une chose : la victoire. Il possède une excellente coordination physique et une intelligence qui lui permet de s'adapter à tout, au point de pouvoir maîtriser n'importe quel sport. Il a d'ailleurs rencontré Kawamura dans un club de karaté. Après avoir fait preuve de violences au club de Seigaku, il affrontera Echizen qui voudra venger ses proches. Son tennis est basé sur une attaque totale : sa musculature parfaite lui permet de changer de direction à volonté même en pleine course.
Il n'a cependant aucune affinité particulière pour le tennis, sport qui l'ennuie profondément. Il ne s'entraîne jamais et n'a rejoint le club que par une énième manipulation de Banda. Il abandonne d'ailleurs après sa défaite contre Ryoma. Il ressortira cependant de façon ponctuelle sa raquette notamment pour réveiller Echizen qui avait perdu tout esprit combatif après une défaite cuisante contre Sanada. Il est par ailleurs un ami fidèle, prompt à la franchise la plus directe quand c'est nécessaire, chose qu'il fait à plusieurs reprises pour venir en aide à Taichi, Kawamura ou Echizen.
Il réapparaît dans Shin Prince of Tennis pour régler ses comptes avec Echizen. S'entraînant sérieusement pour la première fois, il développe considérablement son jeu et est retenu dans l'équipe des 14 collégiens. Il est révélé lors d'un flashback qu'il était envahi par le besoin de jouer au tennis, sans comprendre pourquoi. Mis au défi par Sengoku qu'il rencontre par hasard, il réalise finalement qu'il aime ce sport et souhaite enfin jouer sérieusement.

 Minami et Higashikita  Première équipe de double surnommée « les vieux-jeu ». Ils emploient un jeu de signes basique et très épuré. En conséquence, ils n'ont aucune faille. Ils ont déjà réussi à battre Oishi et son sempai l'année précédente mais perdront cette fois ci, désorientés par le jeu imprévisible de Kikumaru. Minami est également capitaine de l'équipe.

 Muromashi  Reconnaissable à ses lunettes de soleil, il est le premier joueur de simple de l'équipe. Bien que Sengoku le surnomme leur « ultime arme secrète », il n'est pas très doué et n'est placé dans cette position que pour faire le compte, Yamabuki s'arrangeant pour finir leurs rencontres en 3 matchs.

Club de Saint-Rudolph  

Ce club est éliminé en quart de finale du tournoi de Tokyo par Seigaku.

 Mizuki Hajime  Joueur de , il tient surtout un rôle de manager de l'équipe. Il est spécialisé dans le data tennis comme Inui, au point d'arriver à prédire le score exact des matchs qui opposent ses joueurs à leurs adversaires. C'est un personnage prétentieux et calculateur. Il est prêt à tout pour remporter le tournoi national, y compris apprendre des coups à ses joueurs dangereux pour leur corps. Il a pour rival auto-déclaré Fuji de Seigaku, qu'il pensait avoir cerné et pensait donc pouvoir battre, à tort.

 Fuji Yuuta  Joueur de deuxième année, jeune frère de Fuji de Seigaku. Il était lui-même membre de Seigaku, mais fatigué de devoir tenir la comparaison face à son frère et flatté par Mizuki, il rejoint Saint Rudolph. Il est gaucher et est en mesure de tenir la dragée haute au prodige de Rikkai Kirihara. Il emploie principalement un rising shot (coup effectué juste après le rebond de la balle) ainsi qu'un twist lifté. Il perd contre Echizen lors du tournoi de Tokyo.

 Akazawa Yoshiro  Capitaine de l'équipe. C'est un joueur de simple redouté, ayant notamment battu un titulaire de Seigaku l'année précédente. Il dispose d'un revers frappé du haut du tamis, causant un léger effet d'oscillation fatiguant très rapidement un adversaire doté d'une bonne vue (Kikumaru en fera les frais).

 Kisarazu Atsushi  Originaire de Chiba, frère jumeau d'un joueur de l'équipe de Rokkaku, il est recruté par Mizuki par erreur (celui-ci voulait recruter son frère). Il est finalement intégré en tant que joueur de double, mais avec obligation de se couper les cheveux et de porter un bandeau pour ne plus qu'on le confonde avec son frère. Son coup de prédilection est une feinte de smash : il saute, laisse la balle passer, se retourne toujours en l'air et finit sur une amortie.

 Yanagisawa Shinya  Partenaire de double de Kisarazu, il fait principalement office de ressort comique grâce à son physique rappelant un canard et sa manie de finir toutes ses phrases par "t'sé" ("da ne" en version originale). Il perd son match contre Seigaku assommé par un smash de Momoshiro.

Club Higa  

Ce club est éliminé en huitième de finale des nationales par Seigaku. L'intégralité des membres ont pratiqué les arts martiaux, et maîtrisent une technique de déplacement donnant l'illusion qu'il se "téléportent".

 Eishiro Kite  surnommé le tueur, il mène l'équipe de front. Surnommé « Le Tueur », il est particulièrement vicieux et mauvais joueur, et connaît toutes les techniques des membres de son équipe. Il sera le premier adversaire de Tezuka après sa rééducation, et fera les frais de sa perversité.

 Tanishi Kei  joueur extrêmement massif, il dispose d'un service très violent surnommé le Big Bang. Ryoma Echizen l'affronte, et aura toutes les difficultés du monde pour breaker son service.

 kai  caractéristique par se coiffure opulente et sa casquette, il est un excellent joueur, idéal contre Kikumaru. Sa technique, le « Viking Horn », consiste à faire un revers sur la balle le plus tardivement possible en tenant sa raquette à l'envers.

 Chinen Hiroshi  grand, maigre et à l'apparence lugubre il est le premier joueur à montrer la technique propre à tous les membres de Higa, un pas de déplacement extrêmement rapide qui lui permet de parcourir toute la longueur du terrain, ce qui aura raison de Aoi et de ses Cord Balls.

 Hirakoba Rin  joueur nerveux, il maîtrise le pas de déplacement de Higa ainsi que le Habu et le O-Habu, un service à la trajectoire courbe et erratique. Il voue cependant un respect à ses adversaires, préférant s'opposer à son entraîneur pour laisser un match équitable.

Club Nagoya Seitoku 

Ce club a la particularité d'être exclusivement composé de joueurs occidentaux en échange scolaire. Éliminé en demi finale des nationales par Rikkai.

 Krauser  Joueur de première année employant une technique violente ayant pour effet d'expédier son adversaire dans la grille de fond de court en forme de croix et en sang. Il est responsable malgré lui de la dernière « mutation » de Kirihara Akaya et sera battu à plates coutures par ce dernier. Il est sélectionné pour participer au camp des U17 dans Shin Prince of Tennis.

American Team 

Une fois par an, une rencontre exhibition est organisée entre les meilleurs joueurs du Japon et une sélection de collégiens américains. Cette année, le nouvel entraîneur américain tente de transformer l'événement en coup marketing pour drainer des sponsors pour son équipe. 

 Richard Baker  Entraîneur de l'équipe. Il se sert de cet événement pour drainer des sponsors et conçoit le sport comme un spectacle. Il lui arrive notamment de demander à ses joueurs de perdre en fonction de la réaction du public. Il est néanmoins démis de ces fonctions après avoir été reconnu coupable de détournement de fonds par la fédération américaine.

 Kevin Smith  Son père était un pro renommé. Après avoir été écrasé par Echizen Nanjiro lors d'un match amical avant la naissance de son fils, il a arrêté sa carrière et a sombré dans l'alcool. Kevin a donc grandi dans la haine de son père et s'est mis sérieusement au tennis dans l'unique but de dépasser le fils de Nanjiro, Ryoma, afin de ne pas finir comme son père. Il maîtrise tous les coups de Ryoma ainsi qu'une technique bien à lui. Il perd son match mais finit par sympathiser avec Ryoma après s'être débarrassé de sa haine, il lui sert de guide lorsque ce dernier participe à l'US Open. C'est le rival américain de Ryoma.

 Arnold Ignishov  Enfant des rues, il se met au tennis pour décrocher une vie meilleure. Il est considéré comme un cyborg : il sait exactement où la balle va retomber rien qu'au bruit et peut placer la balle exactement où il le souhaite. Il est exclu de l'équipe par Baker après sa défaite contre Fuji mais est réintégré à la suite du renvoi de l'entraîneur.

 Bobby Max  Colosse noir doté d'une force physique exceptionnelle mais aussi d'un caractère trop bien trempé. Il s'est essayé à tous les sports collectifs avec succès mais s'est fait renvoyer systématiquement après avoir inévitablement provoqué des rixes. Il est convaincu de se mettre au tennis par Baker, lequel lui fait remarquer qu'il s'agit d'un sport individuel et n'a donc à s'entendre avec personne. 

 Tom et Terry Griffey  Deux faux jumeaux constituant l'équipe de double n°1. Ils étaient exploités par leur tante pour un spectacle de rue jusqu'à leur rachat (sic) par Baker. Le premier dispose d'une grande force physique, le deuxième d'une agilité incroyable. Terry peut également anticiper les coups de son frère, ce qui lui permet de se placer devant la balle pour la masquer pour la laisser passer au dernier moment.

 Michael Lee  Fils d'un immigré chinois devenu riche homme d'affaires, il vit selon la règle « manger ou être mangé ». Il est très sérieux et emploi un tennis martial, similaire à celui de Sanada.

 Billy Cassidy  Ex-pratiquant de rodéo, il déménage à Los Angeles pour le travail de son père. Il éprouve les pires difficultés à s'adapter au milieu urbain, jusqu'à ce qu'il rencontre la fille d'un partenaire de son père dont il tombe amoureux. Il se met au tennis à la suite de cette rencontre, sport plus conforme aux codes de la haute société, et a pour plan de la demander en mariage le jour où il sera numéro 1 mondial. Il est également le meilleur ami et le partenaire d'entraînement de Kevin Smith.

Autres personnages 

 Echizen Nanjiro  Père de Ryoma et ex-joueur de tennis professionnel considéré comme le meilleur joueur de tous les temps du Japon, et ayant une réputation solide en-dehors du Japon. On le surnommait le Samouraï à cause de sa coiffure caractéristique. Il est décontracté en permanence, assez pervers (il a toujours un magazine érotique à portée de main), et excessivement moqueur voir vexant, surtout vis-à-vis de son fils. Il exerce de nos jours la profession de bonze dans un temple et évite soigneusement les journalistes qui le reconnaissent, prétendant être quelqu'un d'autre. Il a connu une carrière professionnelle fulgurante, remportant 37 tournois en 18 mois avant de raccrocher prématurément alors qu'il était proche de devenir numéro 1 mondial. Il justifie son choix par la lassitude et par le fait d'avoir déjà battu tout le monde, il décide alors de se consacrer à l'entraînement d'un joueur qui pourrait rivaliser avec lui voir le battre : son propre fils.

 Echizen Nanako  Grande cousine de Ryoma et nièce de Nanjiro, elle passe ses journées au temple. Elle s'étonne du manque d'intérêt de Nanjiro sur la progression de son fils, et est essentiellement présente pour nuancer leurs rapports.

 Karupin  Chat de la famille Echizen, il a un chapitre (et un épisode) dédié lorsqu'il visite le collège de Ryoma. Il voit alors les différents protagonistes dans des situations de la vie scolaire. Il sera repéré par Fuji et Kaido tentera de l'approcher.

 Arai Masanobu  Réserviste de deuxième année à Seigaku et meilleur joueur parmi les non-titulaires. Il est très pointilleux avec la hiérarchie, au point de dépasser régulièrement les bornes vis-à-vis des premières années, ce qui lui vaut inévitablement des tours de terrain en punition. Il sera notamment humilié par Echizen dès le début. C'est néanmoins un acharné de l'entraînement avec un excellent niveau bien qu'il ne soit pas à la hauteur des titulaires. Il a cependant été à deux doigts de disputer le double 2 de la finale du tournoi du Kanto, Momoshiro et Kaido étant alors introuvables.

 Satoshi Horio  Élève de première année, il n'a de cesse de se vanter d'avoir deux ans d'expérience en tennis ce qui le place en meilleur joueur parmi les plus jeunes élèves - du moins ce qu'il croit jusqu'à ce qu'il voit Echizen jouer. S'il a une bonne connaissance théorique, il a cependant une pratique très mauvaise. C'est lui qui explique les rudiments à ses amis novices Kachiro et Mizuni, et indirectement aux lecteurs et téléspectateurs qui ne connaissent pas les règles du tennis.

 Kachiro Kato  Un joueur de première année de tennis, il reste spectateur de la plupart des matchs et encourage les joueurs titulaires. Il est blessé par une caisse de balles lorsque Akutsu rend visite à Seigaku. Son père, ancien joueur, possède des courts de tennis.

 Katsuo Mizuni  Joueur de première année, il est spectateur des matchs officiels et encourage les joueurs titulaires. Sa ressemblance avec Oishi va lui jouer des tours : alors qu'Oishi arrive en retard pour le match contre Hyotei, Seigaku risque d'être éliminé pour forfait. Kikumaru et Momoshiro tenteront de le faire passer pour lui.

 Ryûzaki Sakuno Petite-fille de l'entraîneuse, elle rencontre Ryoma dès le premier chapitre et en tombera amoureuse, bien que ce dernier ne la remarque pas. Elle se lancera dans le tennis bien qu'elle ne soit pas très douée, et rencontrera Ryoma de façon sporadique.

 Inoue Mamorou Journaliste sportif, il a une passion pour Nanjiro Echizen. Lorsqu'il apprend que son fils participe à des tournois juniors, il obtient l'autorisation de couvrir l'événement. Il apporte alors une rigueur historique et des explications plus fournies sur le tennis pour les joueurs de première année d'Echizen et son assistante Shiba. Il aura l'occasion d'affronter amicalement Nanjiro, et perdra face au 'Samourai Zone'.

 Saori Shiba Journaliste débutante, elle ne connaît pas grand-chose au Tennis. Elle assiste donc Inoue comme photographe, et deviendra rapidement fan de Ryoma.

 Yamato Yudai Ancien capitaine de Seigaku et mentor de Tezuka lors de sa première année. Plutôt faible au tennis, il excelle cependant dans les relations sociales et le management d'équipe. Il voit très vite Tezuka comme un grand talent et en fait le pilier de Seigaku. Il participe au camp d'entraînement U-17 et fait partie du cours . Son unique but était d'y affronter Tezuka et lui faire prendre conscience qu'il doit accepter une offre émanant d'un camp pro allemand et de se battre pour lui-même, une façon de boucler la boucle Seigaku. Il abandonne le tennis juste après le match.

Notes et références 

Prince du tennis
Prince du tennis